Lgota Wielka – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka 
 Lgota Wielka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Wolbrom
 Lgota Wielka – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim
 Lgota Wielka – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni kieleckiej
 Lgota Wielka – dawna gromada w powiecie radomszczańskim w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Kolonia Lgota, Lgota, Lgota-Mokrzesz, Ligota Wielka

Linki zewnętrzne